Ніколай Йоканович (1874—1943) — єпископ Захумсько-Герцеговацький Сербської православної церкви.
 Райко Йоканович (* 1971) — сербський волейболіст.
 Славиша Йоканович (* 1968) — югославський та сербський футболіст, що грав на позиції півзахисника. По завершенні ігрової кар'єри — футбольний тренер. З 2015 року очолює тренерський штаб англійського «Фулгема».
Сербські прізвища